Клу́бный переулок — название переулков в различных населённых пунктах Российской Федерации.

 Клубный переулок — переулок в Волгограде.
 Клубный переулок — переулок в селе Волчиха Алтайского края.
 Клубный переулок — переулок в Екатеринбурге.
 Клубный переулок — переулок в Рязани.
 Клубный переулок — переулок в Санкт-Петербурге.
 Клубная улица — улица в Томске (Эушта).
 1-й Клубный переулок — переулок в Твери.
 Клубный переулок — прежнее (в 1958—1965 годах) название улицы Рогова в Москве.

См. также 
 Клубная улица.